Powstanie kreteńskie (1821-1828)
 Powstanie kreteńskie (1840)
 Powstanie kreteńskie (1858)
 Powstanie kreteńskie (1866–1869)
 Powstanie kreteńskie (1878)
 Powstanie kreteńskie (1897-1898)